

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jest 1 
 Maszów – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Rudnik

Miejscowość na Ukrainie 
 Maszów – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim